Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2016 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace prošlo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a tzv. šťastný poražený Francouz Lucas Pouille po odstoupení Jo-Wilfrieda Tsongy pro natažený sval. Dvojnásobným obhájcem titulu je srbská světová jednička Novak Djoković.

Ve třetím kole utržil osmý hráč světa Tomáš Berdych nejtěžší porážku své kariéry – včetně juniorské dráhy a deblových utkání, když po 49 minutách podlehl rakouské turnajové dvanáctce Davidu Goffinovi 0–6 a 0–6. Nikdy předtím mu soupeř neudělil dva „kanáry“, nejhorším výsledkem byla semifinálová prohra 1–6 a 0–6 s Robinem Söderlingem na SkiStar Swedish Open 2011. Berdych v zápase uhrál patnáct míčů a ve druhé sadě nevyužil tři brejkboly. Goffin si připsal teprve třetí vítězství nad hráčem Top 10 a proti této skupině soupeřů snížil výrazně pasivní zápasovou bilanci na 3–26. Člen první světové desítky naposledy předtím neuhrál žádný game v semifinále Turnaje mistrů 2005, když devátý muž klasifikace Gastón Gaudio nestačil na světovou jedničku Rogera Federera.

Ve čtvrtfinále navýšili Novak Djoković a Rafael Nadal rekord 49. vzájemným utkáním, když žádní jiní dva tenisté otevřené éry neodehráli proti sobě více utkání. Djoković vyhrál posedmé v řadě a zvýšil aktivní bilanci na 26–23. Rome Masters nepoznal v letech 2005–2015 žádného jiného vítěze, než vždy jednoho z členů tohoto párů.
 

Vítězem dvouhry se v den 29. narozenin stal druhý nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále za 95 minut zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Ani jednou nepřišel o podání, když odvrátil všechny tři brejkboly. Oplatil mu tak týden starou porážku z Mutua Madrid Open. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třicátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour, na nějž čekal od srpnového Canada Masters 2015. Proti Djokovićovi odehrál pět posledních finále v řadě.

V rámci vzájemného soupeření Murray snížil pasivní zápasovou bilanci na 10–23, vůbec poprvé Srba přehrál na antuce a teprve podruhé za předchozích dvanáct uktání. V sérii ATP World Tour Masters 1000 si připsal dvanáctou trofej, což znamenalo postup na desáté místo před Peta Samprase.

Zisk 910 „čistých“ bodů znamenal ve vydání z 16. května 2016 návrat na 2. místo žebříčku ATP, na němž vystřídal Federera. Náskok činil více než 1400 bodů.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Šťastný poražený 
 ''' Lucas Pouille

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2016